Biba Band – gruppo musicale italiano
 Modello Biba – concetto riguardante la sicurezza informatica
 Biba Band Live – album del gruppo musicale Biba Band
Andrij Biba – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico